Der Peugeot Bipper ist ein Hochdachkombi, der 2008 als PKW (Bipper Tepee) und Kastenwagen (Bipper) auf den Markt kam. Gebaut wurde er vom Fahrzeugbauer Tofaş in Bursa (Türkei), wo auch die baugleichen Citroën Nemo und Fiat Fiorino hergestellt wurden. Der Bipper wurde 2009 gemeinsam mit seinen Schwestermodellen zum Van of the Year gewählt. Die Produktion endete 2014, ebenso wie die des Nemo; der Verkauf erfolgte noch bis 2016. Fiat führt sein Schwestermodell Fiorino Qubo allerdings weiter.

Motoren 
Zum Marktstart wurde der Bipper mit einem 1,4-Liter Benzinmotor mit 54 kW (73 PS) und einem 1,4-Liter-HDi-Diesel Vierzylindermotor mit 50 kW (68 PS) angeboten. Letzterer hat ein maximales Drehmoment von 160 Nm bei 1750 min−1. Der kombinierte Verbrauch beträgt 4,5 Liter Dieselkraftstoff auf 100 km bei einem CO2-Ausstoß von 119 g/km. Mit dem Dieselmotor war statt des serienmäßigen Fünfgang-Schaltgetriebes auch das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 2-tronic erhältlich.

Ab September 2010 gab es nur noch einen 1,2-Liter großen Vierzylinderdieselmotor, der aus 1248 cm³ Liter Hubraum 55 kW (75 PS) bei 4000 min−1 mobilisiert. Das neue Triebwerk hat ein Drehmoment von 190 Nm bei 1750 min−1. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 155 km/h. Zur Auswahl standen ein 5-Gang-Schaltgetriebe und ein automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe. In Verbindung mit dem Schaltgetriebe verbraucht der Bipper 4,3 Liter Dieselkraftstoff auf 100 km bei einem CO2-Ausstoß von 113 g/km, mit dem automatisierten Schaltgetriebe 4,4 Liter auf 100 km bei einem CO2-Ausstoß von 109 g/km.
Ab 2011 war der Peugeot Bipper auch mit Start-Stopp-System und Tempomat erhältlich.

Die Produktion des Modells lief im November 2014 aus. Der Verkauf in den deutschsprachigen Ländern endete im Folgejahr.

Sicherheit 
Der Bipper hat ABS, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Gurtstraffer und einen Fahrerairbag. Gegen Aufpreis sind auch ein Beifahrer- sowie Seitenairbags erhältlich. Kopfairbags sind derzeit nicht lieferbar. Da das Parallelmodell Citroën Nemo bei der Durchführung eines Elchtests durch den ADAC Ende April 2010 umkippte, stattet PSA seit August 2010 alle Dieselversionen der Modelle Peugeot Bipper und Citroën Nemo serienmäßig mit ESP aus. Für die Versionen mit Benzinmotoren verzögerte sich die Umrüstung um einige Monate.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2009 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 2.251 Bipper als Pkw neu zugelassen worden. Mit 984 Einheiten war 2010 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Siehe auch 
PSA TU Motor

Weblinks 

 Der Bipper bei spiegel.de
 Bei autosieger.de

Einzelnachweise 

Hochdachkombi
Kastenwagen